Резе́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Шатле. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18193.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 250 км к югу от Парижа, в 140 км южнее Орлеана, в 50 км к югу от Буржа.

По территории коммуны протекает река  и её приток — Муер (или Мушер).

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 231 человек.

Экономика 
Основу экономики составляет сельское хозяйство.

В 2007 году среди 141 человека в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 92 были экономически активными, 49 — неактивными (показатель активности — 65,2 %, в 1999 году было 71,8 %). Из 92 активных работали 85 человек (48 мужчин и 37 женщин), безработных было 7 (5 мужчин и 2 женщины). Среди 49 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам (XII век). Была разрушена в 1875 году, новая церковь была завершена в 1877 году.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер